Op Roland Garros 1980 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 mei tot en met 8 juni 1980.

Algemeen

Samenvatting 
Titelhouders Wendy Turnbull en Bob Hewitt hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het Amerikaanse duo Anne Smith en Billy Martin won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het Tsjecho-Slowaakse koppel Renáta Tomanová en Stanislav Birner in drie sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. Zowel Smith als Martin had geen eerdere titels in het gemengd dubbel­spel­.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Het jaarboek World Of Tennis 1981 schrijft de zwakke bezetting van dit toernooi toe aan een "belachelijk laag prijzengeld".

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1980